Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Bobolice – kolonia wsi Bobolice w woj. śląskim w pow. myszkowskim, w gminie Niegowa
 Kolonia Bobolice – kolonia wsi Bobolice w woj. dolnośląskim w pow. ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie